De zevenenveertig ronin, een groep Ronins die hun meester wreekte.
Ronin (samoerai), een Japanse samoerai zonder meester
Ronin (film), een film van John Frankenheimer uit 1998
Ronin (student), een Japanse scholier die er nog niet in is geslaagd zich op vervolgopleiding van een hoger niveau in te schrijven